Nelson ou Nélson est un patronyme ou un toponyme utilisé également comme prénom, notamment au Brésil.

Personnalités

Patronyme

A-D 
 Adam Nelson (1978-), athlète américain spécialiste du lancer du poids ;
 Alondra Nelson (1968-), sociologue américaine ;
 Andy Nelson (1953-), ingénieur du son britannique ;
 Ann Nelson (1958-2019), physicienne américaine, spécialisée en physique des particules ;
 Annette Nelson Ferguson (1984-), astronome écossaise ;
  ;
  ;
 Azumah Nelson (1958-), boxeur ghanéen ;
 Barry Nelson (1917-2007), acteur américain ;
 Ben Nelson (1941-), homme politique américain ;
 Bill Nelson (1942-), homme politique américain ;
 Blake Nelson (1965-), écrivain américain ;
 Bob Nelson (1956-), scénariste américain ;
 Brock Nelson (1991-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Byron Nelson (1912-2006), golfeur américain ;
 Casey Nelson (1992-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Carole Nelson (1971-), athlète française ;
  ;
 Charles André Nelson (1943-), général sénégalais ;
 Cindy Nelson (1955-), skieuse alpine américaine ;
 Craig Richard Nelson (1947-), acteur américain ;
 Craig T. Nelson (1944-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 David Nelson (1943-), guitariste et un musicien américain ;
 Diane Nelson (1958-), joueuse de curling canadienne ;
 Don Nelson (1940-), basketteur américain ;
 Donna Nelson (1954-), chimiste américaine ;

E-J 
 Earle Nelson (1897-1928), tueur en série américain ;
 Edmund Nelson (1722-1802), révérend britannique, père d'Horatio Nelson ;
 Edward Nelson (1932-2014), mathématicien américain ;
 Edward William Nelson (1855-1934), naturaliste et éthologue américain ;
  (1956-), joueuse de hockey sur gazon indienne ;
 Erich Nelson (1897-1980), botaniste autrichien ;
 Evelyn Nelson (1943-1987), mathématicienne canadienne ;
 Fernando Nélson (1971-), footballeur portugais ;
  ;
 Gareth Jon Nelson (1937-), ichtyologiste américain ;
 Gary Nelson (1934-2022), réalisateur et producteur américain ;
 Gene Nelson (1920-1996), acteur, réalisateur, danseur et chanteur américain ;
  ;
 Gunnar Nelson (1988-), pratiquant de MMA islandais ;
 Helen Nelson (1994-), joueuse écossaise de rugby à XV ;
 Hilaree Nelson (1972-2022), skieuse-alpiniste américaine ;
 Horatio Nelson (1758-1805), vice-amiral britannique à la bataille de Trafalgar ;
 Jack Nelson (1882-1948), acteur et réalisateur américain du cinéma muet ;
 Ian Nelson (1995-), acteur américain ;
 Isaiah Nelson (2001-), skieur alpin américain ;
  (1931–2014), nageur américain ;
  (1929–2009), journaliste américain ;
 Jameer Nelson (1982-), basketteur américain ;
  ;
  ;
 Jerry Nelson (1935-2012), acteur américain ;
 Jessica Nelson (1980-), écrivain français ;
 Joe Nelson (1974-), joueur américain de baseball ;
  ;
  (1891-1985), joueur de polo argentin ;
 Judd Nelson (1959-), acteur, producteur et scénariste américain ;
 Judith Nelson (1939-2012), soprano américaine ;

K-Q 
 Kadir Nelson (1974- ), artiste peintre et auteur-illustrateur de littérature de jeunesse américain ;
 Kay Nelson (1909-2003), costumière américaine ;
 Kemi Nelson (1956-2022), femme politique nigériane ;
 Keri Nelson (1981-), coureuse de fond américaine ;
 Kirsten Nelson (1970-), actrice américaine ;
 Lars Nelson (1985-), fondeur suédois ;
 Leonard Nelson (1882-1927), mathématicien et philosophe allemand ;
 Léone Boudreau-Nelson (1915?-2004), phonéticienne canadienne ;
 Levi Nelson (1988-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Lianne Nelson (1972-), rameuse d'aviron américaine ;
 Lori Nelson (1933-2020), actrice américaine ;
 Lyle Nelson (1949-), biathlète américain ;
 Marc Nelson (1971-), chanteur américain ;
  (1967-), musicien, chanteur et compositeur américain ;  
 Mélodie Nelson (19?-), autrice et journaliste québécoise ;
 Mike Nelson (1967-), artiste britannique ;  
 Novella Nelson (1939-2017), actrice américaine ;
 Olaf Nelson (1883-1944), homme d'affaires et homme politique samoan ;
 Paul Nelson (1895-1979), architecte américain ;
 Prince Rogers Nelson (1958-2016), chanteur américain, connu sous le nom de Prince ;

R-Z 
 Randall Neil Nelson (1926-), homme politique provincial canadien ;
 Ralph Nelson (1916-1987), réalisateur américain ;
 Ray Faraday Nelson (1931-2022), auteur de science-fiction et dessinateur américain ;
 Ricky Nelson (1940-1985), musicien américain ;
 Rob Nelson (1979-), biologiste et réalisateur de documentaires américain ;
 Robert Nelson (1793-1873), médecin canadien ;
 Roy Nelson (1976-), pratiquant de MMA américain ;
 Rudolf Nelson (1878-1960), compositeur allemand ;
 Sandy Nelson (1938-2022), batteur américain ;
 Shawn Nelson (1959-1995), vétéran de l'U.S. Army à l'origine d'une équipée sauvage à bord d'un tank ;
 Ted Nelson (1937-), informaticien américain ;
 Thomas Nelson junior (1738-1789), homme politique américain ;
 Tim Blake Nelson (1964-), acteur, réalisateur, scénariste, producteur et monteur américain ;
 Todd Nelson (1969-), joueur de hockey sur glace et entraîneur canadien ;
  ;
 Tyka Nelson (1960-), chanteuse américaine ;
 Vicki Nelson (1962-), joueuse de tennis américaine ;
  ;
 Willie Nelson (1933-), guitariste américain ;
 Wolfred Nelson (1791-1863), médecin canadien.

Prénom 
 

Nélson est le pseudonyme de footballeurs :
 Nélson (1946-), Nélson Fernandes, footballeur portugais ;
 Nélson (1975-), Nélson Alexandre Gomes Pereira, footballeur portugais ;
 Nélson (1983-), Nélson Augusto Tomar Marcos, footballeur portugais ;
 Nélson (1971-), Fernando Nélson, footballeur portugais.

Toponyme

Australie 
 Nelson, village de pêcheurs au sud-est de l'État de Victoria ;

Canada 
 Nelson, en Colombie-Britannique ;
 Nelson, ancienne circonscription fédérale du Manitoba ;
 Nelson, district de services locaux du Nouveau-Brunswick ;
  ;
 Fleuve Nelson, au Manitoba ;
 Rivière Nelson, au Québec ;
 Nelson Head, un cap des Territoires du Nord-Ouest.

États-Unis 
 l’île Nelson, en Alaska ;
 Nelson, census-designated place située en Arizona 
 Nelson, ville de Géorgie ;
 Nelson, un village du comté de Lee dans l'Illinois ;
 Nelson, une ville dans le Minnesota ;
 Nelson, une ville du comté de Saline, dans le Missouri ;
 Nelson, ville du Nebraska ;
 Nelson, census-designated place du Nevada ;
 Nelson, ville du New Hampshire ;
 Nelson, ville dans l’État de New York ;
 lac Nelson, lac de Californie.

Nouvelle-Zélande 
 Nelson, région du nord de l'Île du Sud ;
 Nelson, capitale de la région ci-dessus.

Royaume-Uni 
 Nelson, ville anglaise.

Bateaux 
 , quatre classes de navires de la Royal Navy
 Lord Nelson, trois-mâts barque (1985)

Titres 

 Nelson's Encyclopaedia, encyclopédie publiée de 1906 à 1907 par Thomas Nelson and Sons ;
 , réalisé en 1918 par Maurice Elvey ;
 Histoire de Melody Nelson, album de Serge Gainsbourg ;
 Nelson, pièce de Jean Robert-Charrier.

Autres 
 Collection Nelson, collection éditoriale francophone du 
 Thomas Nelson (maison d'édition), éditeur américain d'origine écossaise ayant publié la Collection Nelson
 , à Londres, à Dublin et à Montréal
 Full Nelson, technique de contrôle utilisée en lutte ou au catch
 Nelson, personnage de bande dessinée créé par Christophe Bertschy
 Nelson, terme de cricket

Références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Prénom masculin